Кретинин — русская фамилия. Известные носители:
 Кретинин, Геннадий Викторович (род. 1948) — российский учёный-историк, военный изобретатель, полковник в отставке.
 Кретинин, Иван Степанович (1926—2008) — Герой Социалистического Труда, машинист скрепера. 
 Кретинин, Тихон Данилович (1918—1945) — старшина Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

См. также 
 Крестинин